DSC har flere betydninger:

 Digital Selective Calling

 Militære dekorationer
 Distinguished Service Cross – australsk militærdekoration
 Distinguished Service Cross – britisk militærdekoration
 Distinguished Service Cross – amerikansk militærdekoration